Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2016, classée en catégorie ATP 250, se dispute du 11 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits du Français Julien Benneteau et du Serbe Janko Tipsarević 
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Íñigo Cervantes et Simone Bolelli.
 Viktor Troicki remporte le  de sa carrière en battant en finale Grigor Dimitrov (2-6, 6-1, 7-6).
 En double, Jamie Murray et Bruno Soares décrochent leur  ensemble en s'imposant face à Rohan Bopanna et Florin Mergea (6-3, 7-6). Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney
 Tournoi de tennis de Sydney (WTA 2016)
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2016
Sydney
Tennis en Australie en 2016
Tennis en janvier 2016